L'expression Convention de Varsovie renvoie à plusieurs conventions internationales ratifiées dans cette ville, capitale de la Pologne ; en particulier :
 Convention de Varsovie, du , amendée en 1955, 1961, 1971, 1975, qui régit tout transport international de personnes, bagages ou marchandises ;
 Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, du , sur l'interdiction du trafic d'êtres humains autant que l'abus sexuel et travail forcé.